Sportovní klub Náměšť na Hané je moravský fotbalový klub z městyse Náměšť na Hané, hrající od sezóny 2004/05 I. A třídu Olomouckého kraje (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Náměšť na Hané.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

 1953: Tento ročník byl hrán jednokolově.
 1986/87: Mužstvu byly odečteny 4 body.
 1991/92: Náměšťští po sezoně prodali divizní licenci Sigmě Lutín. Mužstvo Náměště převzalo místo Sigmy v I. A třídě Hanácké župy v ročníku 1992/93.
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
 ** ročníky 2019/20 a 2020/21 předčasně ukončeny z důvodu pandemie covidu-19
 od ročníku 2022/23 návrat k původnímu modelu - Pokud zápas skončí nerozhodně, oba týmy berou jeden bod a zápas končí.

SK Náměšť na Hané „B“ 

SK Náměšť na Hané „B“ byl rezervním týmem Náměště, který se pohyboval v okresních soutěžích.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2015/16 včetně se hraje v Olomouckém okrese tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997.
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení
SK